Denumirea de Banea se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Banea, un oraș în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv;
 Banea, un sat în comuna Razlog, regiunea Blagoevgrad;
 Banea, un sat în comuna Nesebăr, regiunea Burgas;
 Banea, un sat în comuna Panaghiuriște, regiunea Pazardjik;
 Banea, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.